Амека () — может означать:

 Амека — род живородящих лучепёрых рыб семейства гудиевых (Goodeidae).
 Ameca — человекоподобный робот с искусственным интеллектом.

Топоним 
 Населённые пункты
  — город и муниципалитет в штате Халиско в центрально-западной Мексике.
  — посёлок на федеральной земле Халиско, муниципалитет Аютла, Мексика.
  — посёлок на федеральной земле штата Дуранго, муниципалитет Мескиталь, Мексика.

 Водные объекты
  — река на западе Мексики.
  — река на западе Мексики.
  — река в штате Идальго, Мексика.

См. также 
  — название, данное доколумбовому государству, которое охватывало долину Амека в центральном штате Халиско, Мексика.
 
 Амекамека